O termo Duína pode referir-se a um dentre dois rios europeus:

 o rio Duína do Norte, na Rússia; ou
 o rio Duína Ocidental, na Rússia, Bielorrússia e Letônia

Desambiguação